Kilgore (Idaho)
 Kilgore (Nebraska)
 Kilgore (Texas)

Desambiguações de topônimos